Ким Гван Сук () — северо-корейская певица, самая известная солистка «Почхонбо», народная артистка КНДР, Герой Труда КНДР

Биография 
Родилась в 1964 году в городе Пхеньян. О ранних этапах творчества информации нет.

Муж — пианист ансамбля «Почхонбо», народный деятель искусств КНДР Чхон Гвон.

О ранних этапах творчества информации нет, однако известно, что в 1960 г. Ким Гван Сук училась в Пхеньянском музыкально-танцевальном колледже (ныне Ким средний Тихоокеанский музыкальный колледж), а до 1986 года она получила звание заслуженной артистки. В 1986 г. вступила в ансамбль электронной музыки «Почхонбо».

Является самой взрослой солисткой ансамбля. Работала в ансамбле до самого его роспуска — 1986-2015 годах. В 1992 году за работу в ансамбле получает звание народной артистки КНДР. Фактически, ансамбль прекратил свою деятельность после последнего концерта, по информации ЦТАК, от 28 апреля 2008 года, однако воссоединялся в 2015 году.
Формально ушла из ансамбля в 2008 году, после чего появлялась на сцене эпизодически.

Последний раз Ким Гван Сук появилась на телеэкранах на эксклюзивных концертах в честь 70-летия Трудовой Партии Кореи и "Песни, полные воспоминаний" в 2015 году, где принял участие распустившийся ансамбль «Почхонбо» в полном составе. На момент этого концерта ей исполнился 51 год.

После роспуска ансамбля работала до конца жизни в Пхеньянский дворец школьников преподавателем искусств и вокала.

Более подробной информации за пределами КНДР о деятельности и личной жизни нет.

Музыкальный репертуар 
Насчитывается более 100 альбомов ансамбля с её участием и более 350 песен на русском, корейском, французском и английском языках.

Самые известные песни:
 Смуглянка
 Наш тост
 L’amour est bleu
 Спасибо, товарищ Ким Чен Ир
 Любящая улыбка
 Синий платочек
 Голубая ива
 Герою было 18 лет
 Голуби, летите выше
 Несётся Чхоллима
 Близкое имя
 Песня о долге
 Что такое жизнь
 Стоят девчонки
 Вся его жизнь
 Все ноты в песне молодости
 Стоят девчонки (Песня о Тбилиси)
 Мне без валенок беда

Дальнейшая жизнь 
В январе 2018 года, в возрасте 54 лет, скончалась, вследствие острого инфаркта миокарда. Глава государства Ким Чен Ын лично выразил соболезнования в связи со смертью певицы.

Примечания